Miguel Calamari (n. , Santa Rosa, Provincia de La Pampa) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad, actualmente retirado. Compitió, entre otras categorías, en TC 2000, Fórmula Renault Argentina y Fórmula 4 Sudamericana.

Resumen de carrera

Resultados

TC 2000

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de Fórmula Renault Argentina
Pilotos de TC2000 Series